La taxa de mortalitat infantil (TMI) és una taxa utilitzada en demografia per indicar el nombre de nens i nenes d'una població que moren abans d'arribar a l'any de vida per cada mil infants que hi han nascut vius, en un període determinat, generalment un any.

La fórmula utilitzada per al seu càlcul és la següent:

Així, per exemple, la taxa de mortalitat infantil d'una població imaginària en la qual haguessin nascut 27.345 infants dels quals n'haguessin mort 2.385, es calcularia de la següent manera:

La TMI acostuma a ser un excel·lent indicador del grau de desenvolupament d'un país. Així, a grans trets, els països rics presenten una taxa de mortalitat infantil molt baixa (entre 0‰ i 5‰), a diferència dels països pobres que la presenten mitjana (5‰ - 20‰), alta (20‰ - 100‰) o extremadament alta (per sobre del 100‰).

El següent quadre recull els 20 estats amb les taxes de mortalitat infantil més altes i més baixes segons estimacions per a l'any 2005.

Mortalitat infantil a Catalunya 
El 2009 era del 2,98.

Referències

Vegeu també 
 Taxa de mortalitat.
 Taxa de natalitat.
 Taxa de supervivència.
 Transició demogràfica.

Mortalitat Infantil
Mort